
Termin Ruma ima više značenja.

 23S rRNK (uracil1939-C5)-metiltransferaza, enzim
 Ruma, opština u Srbiji